Berchet est un nom propre français français qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1784-1864), un militaire et patriote italien ;
 Georges Berchet (1926-2004), un homme politique français ;
 Giovanni Berchet (1783-1851), un poète et patriote italien ;
 Guglielmo Berchet (1833-1913), petit-fils du précédent, un historien et homme politique italien ;
 Jean-Claude Berchet (1939-), un critique littéraire français ;
  (1994-), un pilote de courses de motos français.

Patronyme français